Ко́ржик — печиво з тіста (з цукром або на меду), переважно у формі кружечків
 Ко́ржик — зменшувальна форма від корж

 Коржик Віталій Павлович — заступник директора Національного природного парку «Хотинський» (Чернівецька область), заслужений природоохоронець України.

Примітки